Sage steht für:

 Sage, eine Literaturgattung
 Sage (Software), freies Programm für Computeralgebra
 Sage Group, britisches Software-Unternehmen
 Sage Club, Diskothek in Berlin
 Sage Derby, Käsesorte
 Ateliers P. Sage, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Sage Appliances, australischer Hersteller von Haushaltsgeräten

Geografie:
 Sage (Großenkneten), Ort in der Gemeinde Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Sage (Arkansas), Izard County
 Sage (Kalifornien), Riverside County
 Sage (Texas), Burnet County
 Sage (Wyoming), Lincoln County
 Sage Hen, Kalifornien, Lassen County
 Sage Hill, Missouri, Lawrence County
 Sage Junction, Idaho, Jefferson County
 Sage-Nunatakker, zwei Berge in der Ross Dependency, Antarktika

Sage ist der Familienname folgender Personen:
 Angie Sage (* 1952), britische Autorin
 Anna Sage (1889–1947), rumänische Prostituierte und Bordellmanagerin
 Balthazar Georges Sage (1740–1824), französischer Mineraloge und Chemiker
 Bill Sage (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Cornelia Bentley Sage Quinton († 1936), US-amerikanische Malerin und Museumsleiterin
 DeWitt Sage (* 1942), US-amerikanischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Ebenezer Sage (1755–1834), US-amerikanischer Arzt und Politiker
 Eugenie Sage (* 1958), neuseeländische Juristin, Journalistin, Umweltaktivistin und Politikerin der Green Party of Aotearoa New Zealand
 Georges-Louis Le Sage (1724–1803), Genfer Physiker und Lehrer der Mathematik
 Halston Sage (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Hayley Sage (* 1986), britische Wasserspringerin
 Jean Sage (1941–2009), französischer Rennfahrer
 Kay Sage (1898–1963), US-amerikanische Malerin
 Konrad Sage (1911–1989), deutscher Architekt und Hochschuldirektor
 Lorna Sage (1943–2001), britische Literaturkritikerin
 Maina Sage (* 1975), französische Politikerin
 Margaret Olivia Slocum Sage (1828–1918), US-amerikanische Philanthropin
 Morrie Sage (1930–2011), späterer Name von Morris Schrage
 Russell Sage (1816–1906), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Sinn Sage (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin und Regisseurin
 Walter Sage (1930–2017), deutscher Mittelalterarchäologe

 SAGE steht für:
 SAGE (Frankreich), Schéma d’aménagement et de gestion des eau, französischer Wasserwirtschaftsplan
 SAGE-Engine, 3-D-Engine für Computerspiele von Electronic Arts
 SAGE Publications, akademischer Verlag
 Scientific Advisory Group for Emergencies, Wissenschaftsrat für Notlagen der britischen Regierung
 Semi-Automatic Ground Environment, militärisches Luftraum-Überwachungssystem
 Serielle Analyse der Genexpression, Genexpressionsanalysemethode
 Soviet–American Gallium Experiment, russisch-amerikanisches Neutrino-Forschungsprojekt
 Strategischer Beirat für Immunisierungsfragen, Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, Weltgesundheitsorganisation (WHO)
 Stratospheric Aerosol and Gas Experiment, Forschungssatellit der NASA

Siehe auch:
 Le Sage (Familienname)

 Saage (Begriffsklärung)

Abkürzung